Владимир Иванович Шарапов:
 Владимир Иванович Шарапов — литературный персонаж, герой многих произведений советских писателей братьев Вайнеров, нескольких фильмов по их романам.
 Шарапов, Владимир Иванович (1947—2020) — доктор технических наук, профессор